Жар-пти́ца — сказочный персонаж.

 Жар-птица — сказочная птица, обладающая сияющим оперением, персонаж русских сказок.
 «Жар-птица» — балет Игоря Стравинского на либретто и в хореографии Михаила Фокина, созданный по заказу Сергея Дягилева (Париж, 1910).
 «Жар-птица» — литературно-художественный журнал русской эмиграции, издававшийся в Берлине в 1921—1926 годах.
 «Жар-птица» — советская рок-группа из Дубны (1975—1984).
 «Жар-птица» — мультфильм Владимира Самсонова и Андрея Хржановского на музыку Игоря Стравинского (1984).
 «Жар-птица» — детский кукольный театр в Сокольниках (основан в 1991 году).
 Hi no Tori («Жар-птица») — манга-серия Осаму Тэдзуки (1954—1989).
 «Жар-птица» — художественный объект Николая Полисского (фестиваль «Архстояние», 2008).
 К-12 «Жар-птица» — первый в мире бомбардировщик бесхвостой схемы, разработанный Константином Калининым в 1933—1938 годах; прототип современного сверхзвукового самолёта.
 «Золотая жар-птица» — украинская музыкальная премия.
 «Жар-птица» — российский кабельный телеканал, начавший вещание в 2017 году.
 «Жар-птица», или «Счастья вольная птица» — фонтан в Московском Кремле (установлен в 2008).
 «Жар-птица» — военная мелодрама Пеэтера Ребане (Великобритания — Эстония, 2021).

См. также 
 «Жар-цвет» — творческое объединение московских художников и графиков (1923—1929).

Примечания